Název Tristan a Isolda nebo také Tristan a Izolda může znamenat:

 Tristan a Isolda – francouzský rytířský epos z 12. století
 Tristan a Isolda – německý rytířský epos z počátku 13. století, jehož autorem je Gottfried von Straßburg
 Tristan a Isolda (film, 2006) – koprodukční hraný film z roku 2006
 Tristan a Izolda (film, 2002) – animovaný film z roku 2002
 Tristan a Isolda (opera) – opera Richarda Wagnera

Související články 
 Tristram a Izalda – český rytířský epos ze 14. století.